Válek ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Válek (* 1975), tschechischer Sommerbiathlet
 Miroslav Válek (1927–1991), tschechoslowakischer Schriftsteller und Politiker
 Oldrich  Válek (* 1960), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Vlastimil Válek (* 1960), tschechischer Politiker